

Formats de fitxer 
OBJ (Wavefront) és un format de fitxer de definició de geometria d'objectes 3D.

Relocatable Object Module Format (Intel Object Module Format, amb extensió .obj), és un format d'arxiu d'objectes utilitzat principalment per a programari destinat a executar-se en microprocessadors Intel 80x86.

Persones 
Odell Beckham Jr., és un jugador professional de futbol americà estatunidenc que juga en la posició de wide receiver a Los Angeles Rams.

Olusegun Obasanjo, 5è i 12è president de Nigèria, que rep el sobrenom OBJ.

Referències 

Pàgines de desambiguació